Парижская коммуна:

 Парижская коммуна — муниципальное правление Парижа с 1789 по 1794 годы.
 Парижская коммуна — революционное правительство Парижа во время событий 1871 года.
 Парижская коммуна — пьеса Жюля Валлеса, участника коммуны 1871 года.

Населённые пункты

Россия 
 Парижская Коммуна — посёлок в Зональном районе Алтайского края.
 Парижская Коммуна — хутор во Фроловском районе Волгоградская область.
 Парижская Коммуна — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Парижская Коммуна — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Парижская Коммуна — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Парижская Коммуна — посёлок в Лысогорском районе Саратовской области.
 Парижская Коммуна — село в Первомайском районе Тамбовской области.
 Парижская Коммуна — с 1939 по 1960-е годы название деревни Часовня в Люберецком районе Московской области.

Украина 
 Парижская Коммуна — до 2016 г. название села Полевое в Гребенковском районе Полтавской области.
 Парижская Коммуна — до 1964 г. название города Перевальск Луганской области.

Предприятия 
 «Парижская коммуна» — обувная фабрика в Москве.
 «Парижская коммуна» — трикотажная фабрика, г. Вышний волочёк, Тверская область
 «Парижская коммуна» (ныне «Славмебель») — деревообрабатывающий завод в Ярославле.

Прочее 
 «Парижская коммуна» — парк в Иркутске.
 «Парижская коммуна» — линкор русского и советского флота.
 «Парижская коммуна» — газотурбоход (спущен на воду в 1968 году), первое судно с винтом регулируемого шага (ВРШ) в советском  торговом флоте.

См. также 
 Парижской Коммуны
 Память Парижской Коммуны
 Улица имени Парижской Коммуны
 Улица Парижской Коммуны